Sept navires de l'US Navy ont été nommés USS Connecticut en l'honneur de l'État américain du Connecticut, cinquième État a rejoindre l'Union:

 L', un chaland coffré qui servit en dans l'Armée continentale sur le lac Champlain durant la guerre d'indépendance, participant à la bataille de l'île Valcour.
 L', qui servit durant la quasi-guerre en 1799.
 L', un vapeur à aubes latérales, lancé en 1861 et qui combattit durant la guerre de Sécession.
 L'USS Pompanoosuc, un vapeur à hélice dont la construction débuta au chantier naval de Boston vers 1863, fut renommé Connecticut le , mais ne fut jamais lancé et fut mis à la casse en 1884.
 L'USS Connecticut (BM-8), un navire de type Monitor mais renommé durant sa construction Nevada. Quelques années plus tard, il fut de nouveau renommé USS Tonopah et servit comme navire sous ce nom durant la Première Guerre mondiale.
 L', est un cuirassé qui a donné son nom à sa classe de cuirassé. Il navigua au sein de la Grande flotte blanche et combattit durant la Première Guerre mondiale.
 L', le deuxième sous-marin nucléaire d'attaque de la classe Seawolf.

Voir aussi

Source 

Connecticut